Каза́нская может означать:

 Казанская — Казанская икона Божией Матери.
 Казанская (летняя) — день народного календаря славян, выпадающий на .
 Казанская (осенняя) — день народного календаря славян, выпадающий на .

Фамилия 
 Казанская, Алла Александровна (1920—2008) — актриса.
 Казанская, Евгения Владимировна (1915—1996) — архитектор-реставратор. 
 Казанская, Инна Ивановна (1923—?) — советский учёный, специалист в области прокатки, лауреат Ленинской премии.
 Казанская, Мария Борисовна (1914—1942) — советский художник-живописец.
 Казанская, Татьяна Борисовна (1916—1982) — русская советская поэтесса, филолог, переводчик, педагог.
 Казанская, Элеонора Евгеньевна (1930—2017) — российский кинематографист, актриса и звукорежиссёр.

Населённые пункты 
 Казанская — станица на Дону, административный центр Верхнедонского района Ростовской области.
 Казанская — станица на Кубани. Расположена в Кавказском районе Краснодарского края.

См. также 
 Казанская площадь
 Казанская улица
 Казанский
 Казанское